Im Gegensatz zur Vorsaison wurde die Regionalliga in vier regionalen Ligen ausgespielt. Die Regionalligen Süd und Südwest blieben bestehen. Die 1981 zusammengeführte Regionalliga Nordwest, wurde wieder in die Regionalliga Nord und Regionalliga West geteilt. Die besten Mannschaften dieser beiden Ligen konnten sich für die Oberliga Nord qualifizieren. Die Mannschaften aus der Regionalliga Südwest konnten sich erstmals für die neugeschaffene Oberliga Mitte qualifizieren.
Bei der Deutschen Regionalligameisterschaft traten alle Mannschaften zum ersten Mal ab dem Halbfinale an. Teilnahmeberechtigt waren alle vier Meister der Regionalligen.

Regionalliga Nord

Modus und Teilnehmer 
Der Hamburger SV zog seine Mannschaft aus der 2. Bundesliga in die Regionalliga zurück und nahm den Startplatz seiner Zweitvertretung ein. Der Berliner Schlittschuhclub und der EHC Bremerhaven waren in die Oberliga Nord aufgestiegen. Neu in der Liga waren der REV Bremerhaven, die der Nachfolgeverein des insolventen RSC Bremerhaven waren und der 1. EHC Hamburg, welcher sich aus unzufriedenen Mitgliedern des Hamburger SV gründete. Der SC Condor Hamburg stellte nach der letzten Saison seinen Spielbetrieb ein.
Nach einer Einfachrunde durften die besten vier Mannschaften an der Qualifikationsrunde zur Oberliga Nord teilnehmen.

Tabelle 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, (N) = Aufsteiger/Neuling, (A) = Absteiger  und 

Da die Mannschaft des ERC Westfalen Dortmund aus der Oberliga Nord seine Mannschaft bereits nach der Vorrunde zurückzog, rückte der SV Brackwede in die Qualifikationsrunde nach.

Regionalliga West

Modus und Teilnehmer 
Nach einigen Spielzeiten gemeinsam mit der Regionalliga Nord, startet die Regionalliga West erneut einen alleinigen Ligaspiel-Versuch. Alle teilnehmenden Verein hatten ein Aufstiegsrecht aus der Landesliga bekommen. Nur der EHC Unna, als Nachfolgeverein des Königsborner SV, und der GSC Moers, Nachfolgeverein des GSV Moers, hatten bereits Regionalliga-Erfahrung in ihrer Vereinshistorie.
Die Liga spielte in einer Einfachrunde den Meister und die insgesamt vier Teilnehmer an der Qualifikationsrunde zur Oberliga Nord aus.

Tabelle 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, (N) = Aufsteiger/Neuling  und 

Der EHC Münster zog sich nach der Saison in die Landesliga zurück.

Qualifikationsrunde zur Oberliga Nord 
An dieser Runde nahmen insgesamt neun Regionalligisten Regionalligisten und drei Teams aus der Oberliga Nord teil. Die zwölf Teilnehmer wurden auf zwei Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe spielte eine Einfachrunde und die jeweils vier besten Mannschaften waren für die Oberliga Nord der kommenden Saison qualifiziert.

Gruppe 1 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen 

Der EC Ratingen, EHC Unna und der 1. EHC Hamburg stiegen in die Oberliga Nord auf. Der Berliner SC konnte mit der Qualifikation noch die Klasse halten. Der Grefrather EC stieg in die Regionalliga West ab.

Gruppe 2 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen 

Der Dinslakener EC, ESV Schalker Haie, Hamburger SV und EC Hannover stiegen in die Oberliga Nord auf. Der EHC Bremerhaven stieg in die Regionalliga Nord ab.

Regionalliga Südwest

Modus und Teilnehmer 
Der ERC Rödermark war in die Oberliga Nord aufgestiegen. Die Zweitvertrung von Eintracht Frankfurt und dem Mainzer EC traten nicht mehr an. Um die Ligastärke von zweh Mannschaften zu erreichen wurden fünf Aufsteiger aus den Landesverbänden zugelassen.
Nach einer Einfachrunde durften die besten sieben Mannschaften an der Qualifikationsrunde zur Oberliga Mitte, welche für die kommende Saison neugegründet wurde, teilnehmen.

Tabelle 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, (N) = Aufsteiger/Neuling  und 

ERSG Karben und ESV Kaiserslautern verzichteten auf ihre Teilnahme an der Qualifikationsrunde. Es rückte niemand nach. Der EV Wiesbaden, EHC Bad Nauheim 1b und EHC Neuwied zogen sich nach der Saison in die Landesverbände zurück.

Qualifikationsrunde zur Oberliga Mitte 
An der Runde nahmen fünf Teilnehmer aus der Regionalliga Südwest, sowie der EV Stuttgart aus der Oberliga Süd und der VERC Lauterbach aus der Oberliga Nord teil. Die besten fünf Mannschaften nach einer Einfachrunde waren für die Oberliga Mitte qualifiziert.

Tabelle 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Regionalliga Süd

Modus und Teilnehmer 
Der EV Pegnitz, ERSC Amberg sowie der SC Memmingen waren in die Oberliga Süd aufgestiegen, der DEC Frillensee Inzell kam aus selbiger herunter. Der Regionalligameister der Vorsaison ESV Buchloe hatte sich, genauso wie der ESC Dorfen in die Bayernliga zurückgezogen. Um die gewünschte Ligastärke von zwölf Teilnehmern zu erreichen, wurden insgesamt sechs Mannschaften aus der Bayernliga zum Aufstieg zugelassen. Nach einer Hauptrunde erreichten die sieben besten Mannschaften die Qualifikationsrunde zur Oberliga Süd. Die verbleibenden fünf Mannschaften mussten in die Relegationsrunde zum Verbleib in der Regionalliga Süd, mit den Teilnehmer der Bayernliga.

Hauptrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, (N) = Aufsteiger  Teilnehmer Qualifikationsrunde zur OL-Süd  Teilnehmer Relegationsrunde zur RL-Süd

Qualifikationsrunde zur Oberliga Süd 
An der Runde nahmen die sieben besten Mannschaften der Regionalliga Süd teil; dazu kamen fünf Teilnehmer aus der Oberliga Süd. Die zwölf Teilnehmer wurden auf zwei Gruppen aufgeteilt. Die jeweils drei besten Mannschaften waren für die Oberliga Süd qualifiziert.

Tabelle Gruppe A 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen  Teilnehmer/Aufsteiger OL Süd 1985/86

Die SG Moosburg schaffte als Aufsteiger den Durchmarsch in die Oberliga Süd. Die EA Schongau durfte trotz sportlichem Abstieg in der Oberliga Süd verbleiben.

Tabelle Gruppe B 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen  Teilnehmer/Aufsteiger OL Süd 1985/86

Der Deggendorfer EC durfte nachträglich aufsteigen, da sich der EV Pegnitz nach der Saison in die Bayernliga zurückzog und sein Aufstiegsrecht nicht wahrnahm.

Relegation zur Regionalliga Süd 
An der Relegation nahmen die fünf schlechtesten Mannschaften der Regionalliga Süd teil. Dazu kamen die sieben besten Mannschaften der Bayernliga. In zwei Gruppen wurden die Teilnehmer für die Regionalliga Süd der kommenden Saison ausgespielt. Die Mannschaften auf Platz 1 bis 3 qualifizierten sich für die Regionalliga Süd 1985/86. Die Teams auf Platz Fünf und Sechs mussten in der Bayernliga antreten.

Tabelle Gruppe A 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen  Teilnehmer/Aufsteiger Regionalliga Süd 1985/86

Der TSV Erding durfte nachträglich aufsteigen um die Teilnehmerstärke der Regionalliga Süd halten zu können. Der ERV Schweinfurt war in die Regionalliga Süd aufgestiegen. Gendorf musste in die Bayernliga.

Tabelle Gruppe B 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen  Teilnehmer/Aufsteiger Regionalliga Süd 1985/86

Der EV Germering durfte in die Regionalliga Süd aufsteigen, da die Zweitvertretung des TuS Geretsried, auf Grund des Abstieges der ersten Mannschaft in die Regionalliga Süd, nicht aufsteigen durfte.

Deutsche Regionalligameisterschaft 
Zum ersten Mal musste auch der Teilnehmer der Regionalliga Süd im Halbfinale antreten. Dort trafen alle vier Regionalligameister aufeinander. Das Halbfinale und das Finale wurden beide mit Hin- und Rückspiel ausgetragen.

Halbfinale

Finale 

Zum ersten Mal, seit der Einführung der Regionalligen als vierthöchste Spielklasse des DEB, konnte eine andere Mannschaft als der Sieger der Regionalliga Süd den Titel des Deutschen Regionalligameisters erobern.

Weblinks 
 Spielzeit bei passionhockey.com (frz.)

Eishockeysaison 1984/85